Exu bezeichnet:

Eshu, eine Gottheit der Yoruba
Exu (Pernambuco), ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco